Буассар () — французская фамилия. Известные носители:

 Буассар, Жанин (род. 1932) — французская писательница.
 Буассар, Жан-Жак (1528—1602) — французский антиквар, неолатинский поэт и прозаик.

См. также 
 Буазар, Жан-Жак (1744—1833) — французский баснописец.